Рутка — рослина з родини Руткових

 Джеймс Рутка — канадський хірург, кавалер ордна «За заслуги»
 Теофіл Рутка (1623-1700) — польський письменник

Населені пункти та їхні частини
 Рутка — село в гміні Єленево Сувальського повіту Підляського воєводства
 Рутка — село в гміні Дубичі Церковні Гайнівського повіту Підляського воєводства
 Рутка — частина села Киселів (Кіселюв) у гміні Заріччя Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Рутка — частина села Межин у гміні Біскупець Новомейського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Рутка — осада в гміні Барцяни Кентшинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Рутка — річка в Марій Ел, ліва притока Волги
 Рутка — селище, Кілемарський район, Марій Ел

Примітки